Partito Socialista Popolare  – partito politico cubano del passato
 Partito Socialista Popolare  – partito politico russo del passato
 Partito Socialista Popolare  – partito politico cileno del passato
 Partito Socialista Popolare  – partito politico spagnolo del passato, dal 1978 integrato nel PSOE